CIJM ist die Abkürzung für:

 Comité international des Jeux méditerranéens, internationaler Sportverband
 Comité International des Jeux Mathématiques

Abkürzung